Сан Херонимо Закуалпан има више значења:

 Сан Херонимо Закуалпан (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Општина Сан Херонимо Закуалпан (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Херонимо Закуалпан (Сан Херонимо Закуалпан, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику